Albert Spalding peut désigner :
 Albert Spalding (1850-1919), joueur américain de baseball ;
 Albert Spalding (1888-1953), violoniste américain.